Ферна́ндеш (, ) — португальская фамилия, произошедшая от личного имени Фернандо. Известные носители:
 Фернандеш, Бартоломеу (1514—1590) — португальский священник, католический святой.
 Фернандеш, Бруну (род. 1994) — португальский футболист, полузащитник.
 Фернандеш, Ваня (род. 1985) — португальская певица.
 Фернандеш, Гарсия (ум. ок. 1565) — португальский художник эпохи Возрождения.
 Фернандеш, Даниэл (род. 1983) — португальский футболист, вратарь.
 Фернандеш, Жедсон (род. 1999) — португальский футболист.
 Фернандеш, Желсон (род. 1986) — швейцарский футболист.
 Фернандеш, Жоэлсон (род. 2003) — португальский футболист.
 Фернандеш, Жуан Педру Матуш (род. 1967) — португальский политик.
 Фернандеш, Мануэл (род. 1951) — португальский футболист, нападающий.
 Фернандеш, Мануэл (род. 1986) — португальский футболист, полузащитник.
 Фернандеш, Рикарду (род. 1972) — португальский бадминтонист.
 Фернандеш, Родригу (род. 2001) — португальский футболист.
 Фернандеш, Рожер (род. 2005) — португальский футболист.
 Фернандеш, Эво (1944—1988) — мозамбикский политик.
 Фернандеш, Эдимилсон (род. 1996) — швейцарский футболист, атакующий полузащитник.
 Фернандеш, Ягу (род. 1988) — португальский футболист, защитник.

Двойные фамилии 
 Хойер Фернандеш, Даниэль (род. 1992) — португальский футболист.
 Рибейру Фернандеш, Рикарду (род. 1978) — португальский футболист, полузащитник.

См. также 
 Фернандо
 Фернандес
 Фердинанд